Еммануель Гальярді і Тіна Писник були чинними чемпіонками, але цього разу Писник не брала участі. Гальярді грала в парі з Маріаною Діас-Олівою і вони програли в 1-му колі парі Марія Хосе Архері і Letícia Sobral.

Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши Агнеш Савай і Ясмін Вер з рахунком 7–6(7–1), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas Seguros Bolivar, парний розряд
2006, парний розряд